Pierre-Jean est un prénom masculin composé des prénoms Pierre et Jean. Au , il atteindra son pic de popularité dans les années 1980.

Il est notamment porté par :

ordre alphabétique
 Pierre-Jean Chalençon (1970- ), homme d'affaires et homme de médias français ;
 Pierre-Jean David, dit David d'Angers (1788-1856), sculpteur et médailleur français ;
 Pierre-Jean Fabre (mort en 1658), médecin et alchimiste français ;
 Pierre-Jean Garat (1762-1823), musicien et chanteur baryton français ;
 Pierre-Jean Herbinger (1899-1972), résistant français ;
 Pierre-Jean Launay (1900-1982), journaliste et écrivain français ;
 Pierre-Jean Remy (1937-2010), diplomate, administrateur et écrivain français ;
 Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), chansonnier français ;
 Pierre-Jean de Bourcet (1752-1822), militaire, magistrat et diplomate français.

Références

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom français